Dextre (braç robòtic) també conegut com el 'Special Purpose Dexterous Manipulator'' (SPDM), és un robot de dos braços que és part de l'Estació Espacial Internacional
Onomàstica
 Afrani Dextre, cònsol sufecte l'any 98 durant el regnat de Trajà.
 Gai Domici Dextre, cònsol l'any 196 durant el regnat de Septimi Sever.
 Luci Flavi Dextre, personatge històric de Bàrcino que va viure a la segona meitat del .